Гонка по пересечённой местности в маунтинбайке среди мужчин на летних Олимпийских играх 2012 прошла 12 августа. Приняли участие 50 спортсменов из 32 стран.

Призёры

Результаты

Ссылки 
 Результаты гонки на сайте МОК

Велоспорт на летних Олимпийских играх 2012